Rijkebuurt (Borsele), een buurtschap in de gemeente Borsele in de Nederlandse provincie Zeeland
 Rijkebuurt (Tholen), een buurtschap in de gemeente Tholen in de Nederlandse provincie Zeeland